Palais des Sports ist der Name auf mehrere Sporthallen in französischsprachige Ländern, u. a.:

 Burkina Faso
 Palais des Sports de Ouaga 2000

 Frankreich
 Palais des Sports de Grenoble
 Palais des Sports de Marseille
 Palais des Sports René-Bougnol in Montpellier
 Palais des Sports de Pau
 Palais des Sports de Paris
 Palais des sports de Rouen oder Kindarena